Dench ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Dench (* 1963), englische Althistorikerin
 Judi Dench (* 1934), britische Schauspielerin
 Oliver Dench (* 1992), englischer Schauspieler
 Patricia Dench (* 1932), australische Sportschützin
 Peter Dench (* 1972), britischer Fotograf